SA-7 ist
 der NATO-Codename (SA-7 Grail) der sowjetischen Flugabwehrrakete 9K32 Strela-2
 eine andere Bezeichnung für A-102, einen Testflug im Apollo-Programm der NASA